

События 

 1035—1040 — Король Англии Гарольд I (Быстроногий), незаконный сын Канута II.
 1035—1042 — Король Дании Гардеканут (ок.1019-1042), сын Канута II и Эммы Нормандской.
 1035—1047 — Король Норвегии Магнус I Добрый (1024—1047), сын Олафа II Гаральдсона.
 1035—1087 — Герцог Нормандии Вильгельм I (1027—1087), незаконный сын герцога Роберта II и Арлетты из Фалейса.
 Междоусобные феодальные войны в Нормандии (до 1047 года)
 Бржетислав Богемский стал ленником Германской империи.
 Четыре сына Санчо III стали королями Наварры, Кастилии, Леона и Арагона, причём Арагон и Кастилия стали из графств королевствами.
 1035—1065 — Король Кастилии Фердинанд I Великий (ок.1005—1065), второй сын Санчо.
 1035—1063 — Король Арагона Рамиро I.
 Около 1035 — Назначение киевским митрополитом Феопемпта (по другим данным упом. в 1039, когда прибыл в Киев).

Родились 
 Херевард
 Леофвин Годвинсон
См. также: :Категория:Родившиеся в 1035 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1035 году
 Свен Кнутссон
 Санчо III (король Наварры)
 Иоанн I (митрополит киевский)
 июль — Роберт II Дьявол, герцог Нормандии, отец Вильгельма I Завоевателя.
 12 ноября — Кнуд I Великий, король Дании, Норвегии и Англии
 Беренгер Рамон I (граф Барселоны)

См. также